Clearwater Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Clearwater Township (Michigan)
 Clearwater Township (Minnesota)
 Clearwater Township (Nebraska)
 Clearwater Township (North Dakota)
 Clearwater Township (South Dakota)